Démographie de Cerdon :
 Démographie de Cerdon dans l'Ain
 Démographie de Cerdon dans le Loiret